Plaats in Indonesië
 Wadung (Pakisaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Wadung (Soko), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java